

Patronyme 

 Adalard le Sénéchal (-ap. 865), noble carolingien ;
 Hamon le Sénéchal (10?-1107), lord de Gloucester ;
 Eudes le Sénéchal (10?-1120), lord de Colchester ;
 Eustache Le Sénéchal de Carcado (1623-1694), prélat français ;
 Robert Sénéchal (1892-1985), industriel, pilote de course automobile et aviateur français ;
 Adrien Sénéchal (1895-1974), peintre français ;
 Michel Sénéchal (1927-2018), chanteur classique français ;
 Michel Sénéchal (1939-2007), footballeur français ;
 J. H. Wilfred Sénéchal, personnalité politique canadienne ;
 Michel Sénéchal  (1950-2019), footballeur français ;
 Mario Sénéchal (1966-), auteur de bandes dessinées français ;
 Florian Sénéchal (1993-), coureur cycliste français.

Pseudonyme 

 Stéphane Sénéchal (19..-), ténor, metteur en scène et directeur associatif français.

Titres 

 Sénéchal le magnifique (1957), film français de Jean Boyer ;

Personnage de fiction 

 Sénéchal, personnage de la bande dessinée franco-belge Cubitus

Autres 

 Sénéchal, officier au service d'un roi, d'un prince ou d'un seigneur temporel.

Patronyme français